A Companhia de Teatro Rock nasceu no ano 2000, na cidade de São Paulo, com o objetivo de pesquisar e realizar um novo teatro popular musical brasileiro.

Nesta mesma época criou um projeto para o novo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. No Novo TBC, a Companhia de Teatro Rock criou e produziu cinco espetáculos musicais, no período de três anos.

A Companhia de Teatro Rock é assim denominada não por ser uma companhia teatral especializada neste tipo de ritmo musical, e sim pelo que ele representa em termos de atitude, rebeldia e atrevimento.
Fundada e mantida pelo dramaturgo Marcos Ferraz e pelos diretores Fabio Ock, Fezu Duarte e Marcos Okura, é uma das poucas companhias dedicadas ao gênero pop e musical.

Integrantes 

Os quatro integrantes do núcleo central e criativo da companhia já tiveram incursões nas áreas de música, cinema e televisão. E sempre com os pés fincados no teatro, trazendo estas diferentes experiências para a reorganização de uma nova linguagem cênica.

Nos anos que esteve à frente do TBC recebeu (em suas 5 salas de espetáculos) mais de cem companhias e produções teatrais do Brasil inteiro, possibilitando o intercâmbio cultural entre as diversas regiões do país.
A companhia é completada por treze atores e uma equipe técnica que tem um trabalho constante com o núcleo criativo.
Já fizeram e/ou fazem parte da equipe importantes nomes da arte como: Eduardo Gudin, Leopoldo Pacheco, Fernando Neves, Antônio Abujamra, Chrys Aizner, Kleber Montanheiro, Carlos Alberto Soffredini, Dinho Ouro Preto, entre outros.

Companhias de teatro do Brasil